Aktivierung (von lateinisch activus „tätig, wirksam“) steht für:

 Aktivierung (Chemie), Modifizierung eines Reaktionspartners für eine Umsetzung
 Aktivierung (Radioaktivität), die Erzeugung von Radioaktivität in einem Material durch Bestrahlung
 Aktivierung (Psychologie), Anregung der Leistungs- und Aufnahmebereitschaft eines Lebewesens
 Aktivierung (Rechnungswesen), die Aufnahme eines Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite der Bilanz
 Aktivierung (DDR), im Rechnungswesen der DDR der entsprechende Vorgang 
 Produktaktivierung, Produktregistrierung oder -freischaltung einer Software

Siehe auch:
 Aktivator